Heimstraße bzw. Heimstrasse steht für:
 Heimstrasse (Bern), siehe Liste der Kulturgüter in Bern/Bümpliz-Oberbottigen
 Heimstraße (Dortmund), siehe Liste der Baudenkmale im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-West
 Heimstraße (Ulm), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ulm-Innenstadt